André Pottier (1756-1842), homme politique français ;
 André Pottier (1799-1867), bibliothécaire, céramographe et historien français ;
 André Pottier (1882-1976), coureur cycliste français.